Mondiali 1951 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1951:

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1951 – 2ª edizione

Baseball 
Campionato mondiale di baseball 1951 – 12ª edizione

Bob 
Campionati mondiali di bob 1951 – 12ª edizione

Canoa 
Campionati mondiali di canoa/kayak slalom 1951 – 2ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1951 – 48ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1951 – 24ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1951 – 2ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1951 – 18ª edizione

Hockey su pista 
Campionato mondiale maschile di hockey su pista 1951 – 7ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1951 – 13ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1951 – 3ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 1951 – 3ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1951 – 42ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1951 – 43ª edizione

Pentathlon moderno 
Campionati mondiali di pentathlon moderno 1951 – 3ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1951 – 7ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1951 – 29ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1951 – 18ª edizione